Neddersee bezeichnet:

 Neddersee (Radegast), See im Verlauf der Radegast bei Gadebusch, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Neddersee (Warnow), verlandeter See im ehemaligen Warnow-Verlauf bei Brüel, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern